Ива́н Лоба́нов:
 Лобанов, Иван Васильевич (род. 1974) — заместитель министра образования и науки России.
 Лобанов, Иван Владимирович (род. 1984) — российский фигурист-танцор, тренер.
 Лобанов, Иван Григорьевич (1879—1912) —  профессиональный борец, атлет и артист цирка.
 Лобанов, Иван Иванович (1914—2004) — советский дипломат.
 Лобанов, Иван Карпович (1797—ок.1840) — артист балета, балетмейстер.
 Лобанов, Иван Михайлович (1918—1996) — Герой Советского Союза.
 Лобанов, Иван Петрович (1891—1969) — русский советский актёр. Народный артист РСФСР. См. также 
 Лобанов-Ростовский, Иван